Ска́льпель:
 Скальпель — небольшой хирургический нож длиной 12—15 сантиметров, предназначенный для рассечения мягких тканей и сосудов.
 «Скальпель» — обозначение советско-российского боевого железнодорожного ракетного комплекса РТ-23 УТТХ (15П961 «Мо́лодец») по классификации НАТО.